VfB Chemnitz steht für folgende Fußballvereine aus Chemnitz:

 VfB Chemnitz (1901), 1901 bis 1938
 VfB Chemnitz, 1996 bis 2005, siehe VfB Fortuna Chemnitz #Vereinsgeschichte
 VfB Fortuna Chemnitz, ab 2005